Wiegand ist ein männlicher Vorname und ein Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
In der Literatur finden sich zwei Erklärungen des Namens Wiegand.

 Er ist entstanden aus dem althochdeutschen Verb wîgan „kämpfen“ bzw. aus der zugehörigen Partizipialform wîgant und bedeutet also „der Kämpfende“. Das Wort kommt vom Wortstamm wîg „Kampf“.
 Er ist aus dem älteren Vornamen Wignand entstanden, der aus den Namenselementen wîg „Kampf“ und nand „Wagemut, Kühnheit“ zusammengesetzt ist.

Varianten 
 Wîgand (angelsächsisch, althochdeutsch, mittelhochdeutsch, mittelniederdeutsch)
 Weigand (frühneuhochdeutsch)
 Wiegand (mhd.-nhd.)
 weitere: Weiand, Weyand, Weygand, Weigend, Wigand, Wiegandt.
 Weigel, Waigel, Weigelt, Weigl
 Wienand
 Vygandas, Vygantas (litauisch)

Bauwerke 
 Haus Wiegand in Berlin-Dahlem, Sitz der Zentrale des Deutschen Archäologischen Instituts

Sonstiges 
 Wiegand-Effekt
 Glasmacherfamilie aus dem Thüringer Schiefergebirge mit Bezug zu den heutigen Unternehmen Wiegand-Glas sowie Oberland-Glas

Namensträger 
 Wiegand Pabsch (1932–2023), deutscher Diplomat

Wiegand als Familienname

A 
 Annette Wiegand (geb. 1977), deutsche Zahnärztin und Hochschullehrerin
 Anton Wiegand (1847–1925), hessischer Gutsbesitzer und Abgeordneter der 2. Kammer der Landstände des Großherzogtums Hessen
 August Wiegand (1864–1945), deutscher Theologe
 August Wiegand (Komponist) (1849–1904), deutscher Organist und Komponist 
 Auguste Wiegand (um 1830–1870), Opernsängerin (Sopran)

B 
 Barbara Schäfer-Wiegand (* 1934), deutsche Pädagogin und Politikerin, siehe Barbara Schäfer (Politikerin)
 Bernd Wiegand (* 1957), deutscher Politiker (parteilos), OB von Halle (Saale)

 Britta Wiegand (* 1968), deutsche Fernsehmoderatorin

C 
 Carl Wiegand (1877–1917), deutscher Kunstturner
 Carl Friedrich Wiegand (1877–1942), deutscher Schriftsteller, Dichter und Dramaturg.
 Charmion von Wiegand (1896–1983), US-amerikanische Journalistin und Künstlerin
 Christine Wiegand (1965–2016), deutsche Film- und Fernseh-Regisseurin und Drehbuchautorin, sowie Malerin und Fotografin
  Christoph Wiegand (* 1987), deutscher Rapper, siehe Weekend (Rapper)
 Clyde E. Wiegand (1915–1996), US-amerikanischer Physiker

E 
 Eduard Wiegand (1815–1877), deutscher Verwaltungsjurist, liberaler kurhessischer Abgeordneter
 Eduard Wiegand (Germanist) (1893–1973), deutscher Bibliothekar und Archivar
 Erika Maria Wiegand (1921–2009), deutsche Künstlerin und Bildhauerin
 Ernest H. Wiegand (1886–1973), US-amerikanischer Gartenbauwissenschaftler

F 
 Florian Wiegand (* 1973), deutscher Kulturmanager
 Frank Wiegand (* 1943), deutscher Schwimmer
 Frank-Michael Wiegand (* 1952), deutscher Landespolitiker (FDP Hamburg)
 Franz Wiegand (* 1931), deutscher Tiermediziner und Zoodirektor
 Friedrich Wiegand (1860–1934), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Fritz Wiegand (1895–1982), deutscher Archivar

G 
 Gerd Wiegand (1922–1994), deutscher Architekt
 Gottfried Wiegand (1926–2005), deutscher Zeichner
 Götz Wiegand  (* 1959), deutscher Bergsteiger
 Günther Wiegand (* 1938), deutscher Bibliothekar

H 
 Hans Wiegand (1890–1915), deutscher Porträt- und Genremaler der Düsseldorfer Schule

 Herbert Wiegand (* 1949), deutscher Biathlet
 Herbert Ernst Wiegand (1936–2018), deutscher Germanist
 Hermann Wiegand (* 1951), deutscher Gymnasiallehrer und Neulateinischer Philologe
 Hertha Wiegand (1890–1944), deutsche Ärztin und Opfer des Holocaust

J 
 Johannes Wiegand (1874–1940), deutscher Pädagoge und Theaterdirektor
 John R. Wiegand (* ?), US-amerikanischer Physiker (Wiegand-Effekt, Wiegand-Sensor)
 Josef Wiegand (1934–2014), deutscher Unternehmer
 Julius Wiegand (1880–1956), deutscher Literarhistoriker und Schriftsteller

K 
 Karl von Wiegand (1874–1961), US-amerikanischer Journalist und Kriegsberichterstatter
 Karl Wiegand, deutscher Fußballspieler

L 
 Laurenz Wiegand (* 1994), deutsch-schweizerischer Schauspieler
 Lisa Wiegand (* 1969), US-amerikanische Kamerafrau

M 
 Magda Wiegand-Dehn (1867–1938), deutsche Textilkünstlerin
 Martin Wiegand (* 1967), deutscher Basketballspieler
 Matthias Wiegand (* 1954), deutscher Radsportler
 Michael Wiegand (* 1948), deutscher Professor für Psychiatrie und Schlafmedizin

N 
 Nikola Wiegand (1963–2005), deutsche Basketballspielerin

O

R 
 Rolf-Dieter Meyer-Wiegand (1929–2006), Landschaftsmaler
 Ruth Schmidt-Wiegand (1926–2014), deutsche Germanistin und Rechtshistorikerin

S 
 Sepp Wiegand (* 1991), deutscher Rallyefahrer
 Sieglinde Wiegand (1929–2018), deutsche Schauspielerin und Regisseurin
 Simone Wiegand (* 1969), deutsche Juristin und Richterin am Bundesgerichtshof
 Stefan Wiegand (* 1998), deutscher Schauspieler
 Stefanie Wiegand (* 1969), deutsche Geologin und Landespolitikerin (Nordrhein-Westfalen) (SPD)
 Susanna Wiegand (* 1966), österreichisches Schauspielerin
 Suse Wiegand (* 1958), deutsche Zeichnerin und Objektkünstlerin
 Sylvia Wiegand (* 1945), US-amerikanische Mathematikerin

T 
 Theodor Wiegand (1864–1936), deutscher Archäologe

V 
 Volker Georg Wiegand (* 1949), deutscher Kardiologe

W 
 Wayne A. Wiegand (* 1946), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler
 Wilfried Wiegand (1937–2020), deutscher Journalist und Kunsthistoriker
 Wilhelm Wiegand (Philosoph) (1803–1881), deutscher Pädagoge und Philosoph
 Wilhelm Wiegand (1851–1915), deutscher Archivar und Politiker
 Willy Wiegand (1884–1961), deutscher Verleger und Schriftentwerfer
 Winfried Wiegand (1955–2022), deutscher Museumsdirektor
 Wolfgang Wiegand (* 1940), deutscher Rechtswissenschaftler
 Wolfgang Wiegand (Mediziner) (* 1948), deutscher Augenarzt und Physiker

Einzelnachweise 

Familienname
Männlicher Vorname
Deutscher Personenname